Enrico Ferri (1856-1929), criminologo e politico del Partito Socialista Italiano, direttore dell'Avanti!
Enrico Ferri (1942-2020), politico del Partito Socialdemocratico Italiano, quindi di Forza Italia e di Popolari UDEUR; ministro dei trasporti nel governo De Mita.